Night Beat – film del 1931 diretto da George B. Seitz

Musica 
 Night Beat – album di Sam Cooke del 1963 
 Night Beat – album di Tito Puente del 1987